Montuori peut faire référence à:

Patronymie
 Carlo Montuori (1885-1968) est un directeur de la photographie et réalisateur italien.
 Eugenio Montuori (1907-1982) est un architecte italien.
 Luca Montuori (1859-1952) est un général, homme politique et sénateur italien.
 Mario Montuori (1920-1997) est un directeur de la photographie italien.
 Miguel Montuori (1932-1998) est un footballeur italien.
 Raffaele Montuori (1879-1960) est un préfet et homme politique italien.